Paul Moreau ist der Name folgender Personen:

* Paul Moreau-Vauthier (1871–1936), französischer Bildhauer
 Paul Charles Chocarne-Moreau (1855–1930), französischer Genremaler